Екатерина Семёновна Абросимова (Швецова) (1927—1993) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза «Революция» Тельченского района Орловской области. Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родилась в 1927 году в селе Спасское-на-Усохе Орловского уезда Орловской губернии, ныне – село Спас Мценского района Орловской области в крестьянской семье. Русская. Окончила только четыре класса начальной школы. С детства помогала родителям в колхозе. В годы войны была в эвакуации на Востоке.

После освобождения родной деревни от оккупации семья вернулась домой. Вступила в колхоз «Революция» Тельченского района (с 1957 года – Мценского) района. С Марией Андреевой работала звеньевой на опытном участке для выращивания конопли. В 1944 году звеньям подруг удалось получить рекордный урожай конопли, настолько высокий, что даже возникли сомнения в правильности представленных цифр. Однако следующий, победный, 1945 год доказал, что никакой ошибки не было – звенья Абросимовой и Андреевой действительно добились небывалых для колхоза результатов урожайности.

Полученные звеньями девушек урожаи были небывало высокими для колхоза. Так, в 1948 году на своём участке в 2 гектара звено Абросисовой собрало высокий урожай: конопли 10,9 центнера и семян 9,8 центнера с гектара. В 1949 году при подведении итогов пятилетки (1944–1948 годы) показатели звена впечатлили даже опытных колхозников. Никогда их хозяйство не добивалось урожая 11,8 центнера с гектара тресты и 11,5 центнера семян.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1949 года за получение высоких урожаев волокна и семян махорки и конопли при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года  Абросимовой Екатерине Семёновне  присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот».

Участница Выставки достижений народного хозяйства.

В 1951 году переехала в город Щёкино Тульской области, где вышла замуж и сменила фамилию на Швецову. Здесь она работала на заводе «Кислотоупор» загрузчиком-выгрузчиком брикета в массозаготовительном цехе. Работала до выхода на пенсию в 1983 году, посвятив предприятию 32 года жизни. Всегда ответственно подходила к своей работе, выступала наставником молодежи, занималась общественной деятельностью – много лет являлась членом Щёкинского комитета защиты мира.

Жила в городе Щёкино Тульской области. Умерла в 1993 году.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (12.03.1949);
 Орден Ленина (12.03.1949).

 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 медали ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечена грамотами и дипломами.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Шабадей — Швыммер)
 Список Героев Социалистического Труда (Орловская область)

Примечания

Литература 

 
 Человек славен трудом – М.: Голос-пресс; Орел: Типография «Офсет», 2020

Ссылки 

 АБРОСИМОВА (ШВЕЦОВА) Екатерина Семеновна 

Персоналии:Орловская область
Персональные пенсионеры союзного значения
Звеньевые колхозов
Персоналии:Социалистическое соревнование